La Coupe de Belgique 1997-1998 a vu la victoire du KRC Genk au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Seizièmes de finale 
Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le week-end du . Les 18 clubs de Jupiler League firent leur entrée en lice.

Huitièmes de finale 

Les matchs des huitièmes de finale se sont joués les 13 et .

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués le week-end  du  sauf le match Mouscron-Anvers qui a été joué plus tôt.

Demi-finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués les 28/29 mars et 7/. À ce niveau les matchs se jouent en aller/retour.

Finale 

1998
Belgique
Coupe
Coupe